Облоги — название населённых пунктов.

Россия 
 Облоги — посёлок в Стародубском районе Брянской области.

Украина 
 Облоги — село в Сумском районе Сумской области.